Бесконечно удалённая точка — математический объект, в разных математических теориях представляющий геометрическую актуальную бесконечность.

 Бесконечно удалённая точка в классическом математическом анализе — одна из точек  и  на расширенной числовой прямой —  (в некоторых дидактических материалах используется одна бесконечно удалённая точка, не связанная соотношением порядка с вещественными числами).
 Бесконечно удалённая точка в комплексном анализе — точка  на расширенной комплексной плоскости .
 Бесконечно удалённая точка в проективной геометрии — точка , которой дополняется образ евклидова пространства  при проективном преобразовании.
 Бесконечно удалённые точки в геометрии Лобачевского — граничные точки, расширяющие гиперболическую плоскость.

Примечания